El término gota de sangre puede referirse, en esta enciclopedia:

al nombre común de la planta Adonis annua;
al nombre común de la planta Adonis aestivalis;
al nombre común de la planta Adonis microcarpa;
al nombre común de la planta Centaurium erythraea.